Tschechowa ist:

der Familienname folgender Personen (weibliche Form zu den russischen Familiennamen Tschechow):
 Ada Tschechowa (1916–1966), deutsche Schauspielerin
 Marija Pawlowna Tschechowa (1863–1957), russische Museumsleiterin, Biographin ihres Bruders Anton
 Olga Leonardowna von Knipper-Tschechowa (1868–1959), russische Schauspielerin; siehe Olga Leonardowna Knipper
 Olga Tschechowa (* von Knipper, 1897–1980), deutsche Schauspielerin
 Vera Tschechowa (* 1940), deutsche Schauspielerin

der Name (ukrainisch Чехова) folgender Orte in der Ukraine:
 Tschechowa (Berdytschiw), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Berdytschiw
 Tschechowa (Kolomyja), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kolomyja

siehe auch:
 Tschechow